Croque (gerecht) of croque-monsieur (BE) of Tosti (NL), een gerecht
Croque (plaats), een plaats in Canada

Zie ook 
Crocs, een schoenenmerk